Ле-Шателье́ () — название нескольких коммун во Франции:
 Ле-Шателье — в департаменте Иль и Вилен .
 Ле-Шателье — в департаменте Орн.